vidby (ранее DROTR Translator) — швейцарская компания и сервис автоматического перевода и дубляжа видео на более 70 языков. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Сервис был впервые представлен в 2013 году в качестве приложения для Android и стал первым в мире приложением, переводившим звонки видео. В 2017 году DROTR стал первым в мире мессенджером с возможностью отправлять и получать голосовые сообщения с переводом.

В 2021 году сервис стал называться vidby и сфокусировался на автоматическом переводе и дубляже видео. В частности, vidby использовался для перевода выступлений Президента Украины Владимира Зеленского — было переведено более 70 выступлений на 30 языков.

История 
Август 2011 — у Александра Коновалова родилась идея создать мессенджер с синхронным голосовым переводом.

04 мая 2013 — представлена первая версия приложения для Android, которая при активном звонке Skype распознавала речь на одном устройстве (смартфоне или планшете), переводила и синтезировала её на втором. К основному устройству был подключен внешний USB-микрофон, который был сконструирован изобретателями. Программа включала драйвер USB-микрофона, работала на основе Google Voice и Microsoft Bing.

26 июня 2013 — в Google Play опубликован первый релиз приложения, которое получило название Droid Translator for Skype. Droid Translator стал первым в мире сервисом, позволяющим осуществлять видео и голосовые звонки с переводом в реальном времени, представляя собой агрегатор четырёх основных технологий — VoIP, распознавание и синтез речи, машинный перевод. Приложение работало на основе интеграции со Skype, который передавал видео и оригинал речи, Droid Translator осуществлял голосовой синхронный перевод. Авторизация пользователя осуществлялась по логину Skype, был доступен чат с переводом и без перевода. Программа была бесплатной, но стоимость внешнего USB-микрофона составляла 7 долларов.

За 3 месяца приложение было загружено более 100 000 раз. Проект стал участником многих международных IT-мероприятий — Paris Le Web (Франция), Russian Mobile Award (Россия), IDCEE, Инновационный прорыв (Украина).

Октябрь 2013 — опубликована новая версия приложения, которая позволяла переводить звонки Skype без дополнительного девайса. Началась разработка новой версии приложения с собственным встроенным видеозвонком для Android и iOS.

Февраль 2014 — создано акционерное общество DROTR AG (Швейцария) совместно с инвестиционной компанией Rubinberg AG (Швейцария).

Апрель 2014 — Droid Translator 2.0 стал полностью самостоятельным VoIP сервисом с чатом с переводом и без перевода, голосовым вызовом с переводом «голос в голос» и видеозвонком с переводом «голос в голос» в реальном времени.

Май 2014 — приложение получило сокращенное название DROTR.

Ноябрь 2014 — выход новой версии DROTR 3.0 для Android со встроенным поиском людей для общения.

Май 2015 — проект презентован в Калифорнийском университете в Беркли (англ. The University of California, Berkeley).

Апрель 2015 — презентация DROTR 4.0 — весь функционал приложения стал полностью бесплатным для общения между пользователями системы Android.

Ноябрь 2015 — финальный релиз DROTR 4.0 (4.5.3): добавлены возможность настраивать видимость своего профиля в поиске, отображение оригинала и перевода сообщения, инфографические подсказки, функции «Поделиться», отправка фото и видео любых размеров без искажений.

Апрель 2016 — добавлены функции блокировки контактов, озвучивания и голосового набора сообщений, расширены возможности поиска собеседников по различным параметрам — страна, язык, возраст, пол. Качество перевода улучшено за счет внедрения функции проверки правописания. Видео файлы возможно проигрывать сразу в приложении.

Август 2016 — активация функции синхронного перевода стала полностью автоматической. Собеседники просто говорят как при обычном звонке, распознаватели и переводчики активируются без дополнительных действий.

Сентябрь 2016 — на Swiss CRM Forum в Цюрихе представлена новая уникальная функция «Конференция»- одновременный синхронный перевод речи спикера на 104 языка, а также групповой чат участников события с мгновенным переводом сообщений.

Декабрь 2016 — кроме нескольких качественных обновлений основного приложения, команда представила пользователям два новых продукта — DROTR MeetUp и DROTR SMS. DROTR Meetup — это переводчик разговоров, который позволяет общаться лицом к лицу на 88 языках, сохраняя стенограмму беседы в удобном pdf-формате. DROTR SMS автоматически переводит входящие и исходящие SMS на 104 языка. Приложение будет выполнять перевод сообщений с любых устройств и телефонных номеров в мире. Функционал включает также автоответчик, индивидуальные настройки интерфейса, секретные чаты, быстрый и безопасный обмен файлами, координатами, контактами, событиями, автоматическое удаление сообщений, блокировку контактов, режим «Не беспокоить», поисковый запрос в один клик и интеграцию с календарем.

Январь 2017 — новая бесплатная версия DROTR iOS опубликована в AppStore.

Апрель-май 2017 — выход DROTR 6.0, полное обновление интерфейса и функционала приложения.

Октябрь 2017 — DROTR стал первым в мире мессенджером с возможностью отправлять и получать голосовые сообщения с переводом.

Ноябрь 2017 — в новых релизах приложения были добавлены функции отправки стикеров, а также автоответчика.

Сентябрь 2021 — приложение DROTR стало основой для создания программного обеспечения, а также компании vidby.com. Vidby унаследовала опыт DROTR в речевых технологиях и алгоритмах. Александр Коновалов создал его вместе с предпринимателем Ойгеном фон Рубинбергом. Сервис в основном фокусируется на секторе b2b. Точность перевода Vidby согласно BusinessInsider составляет 99%.

2022 – vidby использовался для перевода выступлений Президента Украины Владимира Зеленского. По данным МИД Украины, было переведено более 70 выступлений на 30 языков.

Участие в выставках 
 Полуфиналист Paris LeWeb в 2013 г., «Технологии будущего десятилетия».
 Участие в IDCEE 2013.
 Номинация Russian Mobile Awards 2013 — «Лучшее неигровое приложение».
 Главный победитель «Инновационный прорыв — 2013».
 Презентация функции «Conference» на Swiss CRM Forum в сентябре 2016 г.

Примечания

Ссылки 
 Schweizer App Drotr übersetzt 104 Sprachen
 Zürcher Start-up TIW will das nächste WhatsApp werden
 Schweizer Messenger verspricht Echtzeit-Übersetzungen
 Schweizer Messenger-App kann simultanübersetzen 
 Schweizer Konkurrenz für Snapchat und Co.
 Rubinberg geht eine Kooperation mit Tiw ein
 Tiw ernennt CEO, CIO und CFO
 Neu gegründete TIW AG beruft Führungsriege
 Want to chat in 29 languages?
 Droid Translator — Alles verstehen!
 Droid translator, un aplicación que traduce en 29 idiomas
 Droid Translator, la aplicación que lo traduce casi todo
 Nueva aplicación para traducir texto, audio y video en 29 idiomas
 Chatting in 29 languages
 با نرم افزار Droid Translator به 29 زبان چت کنید 
 Google Translate vs Droid Translator, Pilih Mana?
 Chcete komunikovať v 29 jazykoch?
 Droid Translator Performs Live Translation of Skype and Mobile Calls and Chats
 Ukrainian created a rival Skype and Viber
 Ukrainian company’s translation app to help transcend language barriers
 Do You Understand All Languages?
 Use Droid Translator To Chat In 29 Languages
 Droid Translator automatic Android conversation translation app
 Google Translate vs Droid Translator, Aplikasi Terjemahan Android Mana yang Terbaik?
 Семь поводов для украинцев вспомнить о патриотизме и поднять тост за Родину